Thule (oudheid), de benaming voor het uiterste noorden in de Oudheid
 Ultima Thule (groep), een Zweedse rockband
 Ultima Thule (Tangerine Dream), single van Tangerine Dream
 Ultima Thule (theater), een "figurentheater" uit Gent
 Arrokoth, een Kuipergordelobject dat eerder 2014 MU69 en Ultima Thule heette en door ruimtesonde New Horizons is bezocht.